XII Brygada Piechoty (II RP) – Wojsko Polskie II RP (1919–1921)
 12 Brygada Piechoty UHA